Višňová ist der Name folgender Orte in Tschechien:

 Višňová u Frýdlantu (Weigsdorf), Gemeinde im Okres Liberec
 Višňová u Kardašovy Řečice (Wischnau), Gemeinde im Okres Jindřichův Hradec
 Višňová u Příbramě (Wischnowa), Gemeinde im Okres Příbram